Timimus é um gênero de pequeno dinossauro terópode celurossauro do Cretáceo Inferior da Austrália. A espécie-tipo é denominada Timimus hermani Ele foi originalmente identificado como um ornitomimossauro, mas agora acredita-se que seja um tipo diferente de terópode, possivelmente um tiranossauroide.

Timimus junto com Santanaraptor tem sido parte de um debate entre paleontólogos sobre a ampliação da radiação da superfamília Tyrannosauroidea sobre o hemisfério sul.

Descoberta
Em 1991, dois fêmures (ossos da coxa), um de um adulto e outro de um jovem, foram encontrados a menos de um metro um do outro no sítio do leste de Dinosaur Cove, na pequena pedreira "Lake Copco", no extremo sul da Austrália. A espécie-tipo, Timimus hermani, foi formalmente nomeada e brevemente descrita pelo Dr. Thomas Rich e sua esposa Patricia Vickers-Rich em 1993/1994. O nome genérico significa "Mímico de Tim" e combina o nome do filho dos descobridores Timothy Rich e do paleontólogo Tim Flannery com um mimus latino, "mímico", uma referência à suposta afinidade da espécie com o Ornithomimosauria. O nome específico homenageia o voluntário John Herman que, por muitos anos, ajudou o projeto Dinosaur Cove.

O espécime do holótipo, NMV P186303, foi encontrado em uma camada da Formação Eumeralla, datando do estágio faunístico Albiano no início do Cretáceo, cerca de 106 milhões de anos atrás. Consiste em um fêmur esquerdo de um indivíduo adulto.

Em 1994, o Dr. Thomas Rich comentou que, embora tivesse sido mais ideal ter o espécime mais completo possível como holótipo, era altamente improvável que material futuro de Timimus fosse encontrado, devido à natureza limitada dos locais para ser explorado na área. Além disso, o holótipo teria características que o identificavam como um ornitomimossauro e um novo gênero dentro desse grupo. Assim, o nome serviria como ponto de referência para o material dentro da literatura paleontológica. Rich afirmou: "Por si só, os nomes dos dinossauros são como números de telefone - são rótulos que acompanham os espécimes e as idéias que fluem da análise do material. Rótulos confusos, como uma lista telefônica imprecisa, levam a um sistema impraticável, portanto, deve-se ter cuidado ao colocar nomes ou rótulos nas coisas, mas o ato de fazê-lo não é criar esses espécimes ou as ideias associadas a eles, é apenas criar uma "alça" conveniente para fins de comunicação".

Classificação

Em 1994, os descritores atribuíram Timimus aos "Ornithomimosauridae", com os quais os Ornithomimidae se referiam. Os restos de ornitomimossauros de Gondwana são raros e duvidosos; Timimus foi assim apresentado como prova de que o grupo estava de fato presente no Hemisfério Sul e até teria, possivelmente, se originado ali. Imediatamente, no entanto, a posição dentro do Ornithomimosauria foi posta em dúvida por Thomas Holtz. Hoje, reconhece-se que Timimus não compartilha traços derivados, sinapomorfias, com os Ornithomimosauria e, portanto, falta qualquer prova de que pertenceria a esse grupo. Em geral, é visto como um membro de Coelurosauria; alguns autores o consideram um nomen dubium. Um estudo de 2012 descobriu que era um tiranossauróide válido, uma conclusão apoiada por Delcourt e Grillo em 2018. Em virtude disso, junto com Santanaraptor, Timimus é um dos únicos possíveis tiranossauróides do antigo supercontinente de Gondwana.

O cladograma abaixo é resultado da análise filogeográfica de Tyrannosauroidea por Rafael Decourt e Orlando Grillo em 2018. Esta situa Santanaraptor e Timimus como membro de um possível grupo parafilético.

Paleobiologia
O habitat de Timimus consistia em florestas polares com verões amenos, mas invernos frios e escuros devido à proximidade da área com o Pólo Sul durante o Cretáceo Inferior. Em 1996, Anusuya Chinsamy, especialista na microestrutura de ossos fósseis, examinou o material ósseo de Timimus e Leaellynasaura e descobriu que eles exibiam diferentes histologias ósseas. O ornitísquio mostrou uma taxa contínua de deposição óssea, enquanto o celurossauro apresentou um padrão cíclico de formação óssea, sugerindo que Timimus pode ter hibernado nos meses mais frios. Um possível Timimus hermani ou forma relacionada do Grupo Strzelecki perto de Inverloch, Victoria deixou um fóssil da primeira falange do terceiro dedo do pé com uma fratura deprimida na superfície plantar.

Tyrannosauroidea
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Austrália
Espécies fósseis descritas em 1993